Statistika Maltese Premier League v sezoně 1938/39.

Přehled 
Hrály čtyři týmy a šampionem se stal tým Sliema Wanderers FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1938
Fotbal v Evropě v roce 1939